Реал Валядолид () e професионален футболен клуб от град Валядолид.

Валядолид е най-успешният футболен клуб в Кастилия и Леон по отличия и история, с общо 46 сезона в Първа дивизия, 36 във Втора и 10 в Трета. В исторически план Валядолид е 13-ият най-добър отбор в Испания по общи точки в лигата. Двама от неговите играчи спечелиха трофея Пичичи: Мануел Баденес и Хорхе да Силва; и десет бяха международни с националния отбор на Испания по футбол. През 21-ви век представянето на клуба на вътрешния пазар следва модела на йо-йо клуба, с множество повишения до (и изпадания от) първа дивизия. Рекорда на Валядолид в Ла Лига е 4-то място през сезон 1962-63.

История 
Реал Валядолид е основан на 20 юни 1928 г. За първи път отборът достига до Примера Дивисион през сезон 1947 – 48. През сезон 2006/07 тимът прави една от най-добрите години в историята си. Отборът печели промоция в Примера Дивисион, като завършва сезона с рекордните 88 точки и постижение от 27 последователни мача без загуба.

Двама българи са защитавали цветовете на отбора. Това са Златко Янков през 1992 г. и Владимир Манчев през сезон 2006/07. За клуба се състезава уругвайският национал Фабиан Естояноф, който е наследник на български изселници.

Валядолид в Европа 
Лига Европа

КНК

Валядолид в Ла Лига 
Това са местата и сезоните на отбора в първата лига на Испания-

Валядолид има 46 сезона в Ла Лига

Успехи 
  Купа на Краля
  Финалист (2): 1949/50, 1988/89
  Купа на лигата
  Носител (1): 1982/83
 Сегунда Дивисион
  Шампион (3): 1947/48, 1958/59, 2006/07
 Терсера Дивисион
  Шампион (4): 1932/33, 1933/34, 1945/46, 1946/47
 Купа Дуварда
  Носител (1): 1951/52
 Купа на Кастилия и Леон
  Носител (1): 1931, 1985
 Купа на Испанската Кралска Федерация по Футбол
  Носител (1): 1952/53
  Финалист (1): 1944/45

Известни бивши футболисти 
  Габриел Хайнце
  Карлос Валдерама
  Фернандо Йеро
  Хосе Луис Каминеро
  Луис Гарсия
  Фабиан Естояноф
  Златко Янков
  Владимир Манчев
  Рене Игита

Външни препратки 
 Официален уебсайт

Източници 
 "Real Valladolid - Primera División". www.resultados-futbol.com. Retrieved 3 February 2020.

Испански футболни отбори
Валядолид
Основани в Испания през 1928 година